Лобера-де-Онселья (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 32 км². Население — 50 человек (на 2010 год). Расстояние — 143 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы